Troïtski (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Troïtski (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Troïtski (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Troïtski (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Troïtski (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia